Основна стаття: Вімблдонський турнір 2016

Чемпіонкою Вімблдонського турніру 2015 року була американка Серена Вільямс. Вона відстояла свій титул, вигравши 22 турнір Великого шолома за кар'єру.

Україну в основній сітці турніру представли Катерина Козлова, Катерина Бондаренко, Леся Цуренко та Еліна Світоліна. У першому колі Еліна Світоліна переграла в двох сетах британку Наомі Броді, Бондаренко програла в двох сетах американці Коко Вандевей, Козлова поступилася польці Агнешці Радванській, а Цуренко — росіянці Євгенії Родіній. У другому колі Світоліна програла Ярославі Шведовій із Казахстану.

Сіяні гравці 

 ' Серена Вільямс (чемпіонка)
  Гарбінє Мугуруса (2 коло) 
  Агнешка Радванська (4 коло)
  Анджелік Кербер (фінал)
  Симона Халеп (чвертьфінал)
  Роберта Вінчі (3 коло)
  Белінда Бенчич (2 коло, травма) 
  Вінус Вільямс (півфінал)
  Медісон Кіз (4 коло)
  Петра Квітова (2 коло) 
  Тімеа Бачинскі (3 коло)
  Карла Суарес Наварро (4 коло)
  Світлана Кузнецова (4 коло)
  Саманта Стосур (2 коло) 
  Кароліна Плішкова (2 коло) 
  Джоганна Конта (2 коло) 

  Еліна Світоліна (2 коло) 
  Слоун Стівенс (3 коло)
  Домініка Цибулькова (чвертьфінал)
  Сара Еррані (2 коло) 
  Анастасія Павлюченкова (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (2 коло) 
  Ана Іванович (1 коло)
  Барбора Стрицова (3 коло)
  Ірина-Камелія Бегу (1 коло)
  Кікі Бертенс (3 коло)
  Коко Вандевей (4 коло)
  Луціє Шафарова (4 коло)
  Дарія Касаткіна (3 коло)
  Каролін Гарсія (2 коло) 
  Крістіна Младенович (1 коло) 
  Андреа Петкович (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2016 у тенісі